La Federation Cup 1981 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 19ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 32 nazionali. Il World Group si è giocato al Tamagawa-en Racquet Club di Tokyo in Giappone dal 9 al 15 novembre e la finale ed è stata vinta dagli Stati Uniti che hanno battuto la Gran Bretagna.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al Tamagawa-en Racquet Club di Tokyo in Giappone su campi in terra rossa

Le squadre perdenti del 1º e 2º turno giocano i Turni di Consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni